Уи́льям Па́уэлл (; 29 июля 1892, Питтсбург — 5 марта 1984, Палм-Спрингс) — американский актёр театра и кино, звезда фильмов компании Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшийся в 1920-х — первой половине 1950-х годов.

Биография 
Родился в Питтсбурге, в 1907 году вместе с семьёй переехал в Канзас-сити. Окончив в 1910 году школу, уехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Американской академии драматического искусства, которую окончил в 1912 году и почти сразу же дебютировал на Бродвее. Затем некоторое время работал в мелких сборных театральных и эстрадных труппах, но в 1920 году сыграл главную отрицательную роль в бродвейской пьесе «Испанская любовь», а в 1922 году — роль профессора Мориарти в немом фильме «Шерлок Холмс». Самой известной его ролью считается роль Ника Чарльза в фильме «Тонкий человек» по роману Дэшила Хэммета.

Прекратил сниматься в 1954 году, в том числе из-за состояния здоровья, умер через 30 лет после этого.

Избранная фильмография

Библиография 
 Bryant, Roger, William Powell: The Life and Films, Jefferson, NC: McFarland & Co., 2006. ISBN 0-7864-2602-0
 Francisco, Charles, Gentleman: The William Powell Story , New York: St Martins Press, 1985. ISBN 0-312-32103-1

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США